Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Châteaubourg (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy